Johnny Green – compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche
 Johnny Green – cestista statunitense professionista nella NBA
 Johnny Green – giocatore di football americano statunitense